Копа Пильзнер 2003 () — 45-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2005 на rsssf.com

2003
Эквадор
2003 год в Эквадоре